Vrba ist der Familienname folgender Personen:
 Elisabeth Vrba (* 1942), südafrikanisch-US-amerikanische Paläontologin
 Ivan Vrba (* 1977), tschechischer Bahnradsportler
 Karel Vrba (1845–1922), tschechischer Mineraloge

 Rudolf Vrba (Journalist) (1860–1939), tschechoslowakischer Priester und Journalist
 Rudolf Vrba (1924–2006), Überlebender des Holocaust und Professor für Pharmakologie

Vrba ist der Name folgender Ortschaften:
 Vrba (Zubin Potok), Dorf im Kosovo
 Vrba (Gacko), Dorf in der Gemeinde Gacko, Bosnien-Herzegowina
 Vrba (Kraljevo), Dorf in Serbien
 Vrba (Slowenien), Dorf in der Gemeinde Žirovnica, Slowenien
 Vrba na Koroškem, slowenischer Ortsname von Velden am Wörther See, Kärnten

Siehe auch:
 Verba
 Werba
 Wrba
 Vrbas
 Vrtba